okręg miński – okręg w Zarządzie Cywilnym Ziem Wschodnich
 okręg miński – okręg w ZSRR, w Białoruskiej SRR